Schumilow () bzw. die weibliche Form Schumilowa () ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Jewgenjewna Schumilowa (* 1986), russische Biathletin
 Michail Stepanowitsch Schumilow (1895–1975), sowjetischer General 
 Pjotr Pawlowitsch Schumilow (1901–1942), sowjetischer Erdölingenieur und Hochschullehrer
 Serhij Schumilow (* 1992), ukrainischer Radrennfahrer
 Tscheslaw Alexandrowitsch Schumilow (* 1973), russischer Naturbahnrodler